Faiditus xiphias est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Theridiidae.

Distribution 
Cette espèce se rencontre en Asie du Sud-Est, en Chine à Hainan et au Fujian, à Taïwan et au Japon.

Publication originale 
 Thorell, 1887 : Viaggio di L. Fea in Birmania e regioni vicine. II. Primo saggio sui ragni birmani. Annali del Museo civico di storia naturale di Genova, ,  (texte intégral).

Liens externes

Notes et références 

Theridiidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)